ТНО — многозначная аббревиатура:
 ТНО — тарифно-нормировочный отдел
 ТНО — транснептуновые объекты
 ТНО — тяжёлые нефтяные остатки
 ТНО — Модификация на игру HOI IV

См. также 
 ТНОУ — точка нулевого относительного уровня
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей